Emerson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Emerson Township (Arkansas)
 Emerson Township (Michigan)
 Emerson Township (Dixon County, Nebraska)
 Emerson Township (Harlan County, Nebraska)
 Emerson Township (South Dakota)